Kamersymfonie nr. 2 (Weinberg)
 Symfonie nr. 2 (Weinberg)